współrzędne barycentryczne w matematyce – układ współrzędnych zdefiniowanych przez wierzchołki sympleksu
 współrzędne barycentryczne w astronomii – układ współrzędnych o środku w środku ciężkości układu dwóch lub większej liczby ciał.